Михаи́л Никола́евич Казаке́вич (род. 14 января 1976 года, Коряжма, Архангельская область, РСФСР, СССР) — российский  хоккеист.

Биография 
Родился 14 января 1976 года в Коряжме Архангельской области.

Воспитанник архангельской хоккейной школы. Профессиональную карьеру начал в 1992 году в ярославских «Торпедо» (игравшем в Межнациональной хоккейной лиге) и «Торпедо-2» (открытое первенство России). В драфте НХЛ в 1994 году был выбран в 10-м раунде под общим 258-м номером командой «Питтсбург Пингвинз».

Уехав в Канаду, в сезоне 1995/1996 играл в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека в клубах «Шавиниган Катарактс» и .

Вернувшись в Россию, сезон 1996/1997 разделил между энгельским «Химиком» и клубом «Липецк», а следующий сезон — между двумя «Кристаллами» — из Саратова и Электростали. В сезоне 1998/1999 был заявлен в петербургское СКА (Суперлига), но сыграв в его составе 2 матча, перешёл в другой петербургский клуб — «Спартак» (высшая лига). В дальнейшем в основном продолжил выступать в составе клубов этой лиги — заволжском «Моторе» (2001/2002), орском «Южном Урале» и кирово-чепецкой «Олимпии» (2002/2003), тверском ТХК (2003/2004), ижевской «Ижстали» и клубе «Белгород» (2004/2005). Исключением стала часть сезона 2004/2004, когда хоккеист выступал в составе клуба «Брест», игравшем в национальном чемпионате Белоруссии.

После завершения игровой карьеры работает в СДЮСШОР «Локомотив» (Ярославль).

Хоккейные нападающие
Хоккеисты России
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Локо»
Игроки «Шавиниган Катарактс»
Игроки «Монктон Уайлдкэтс»
Игроки ХК «Химик» Энгельс
Игроки ХК «Липецк»
Игроки ХК «Кристалл» Саратов
Игроки ХК «Кристалл» Электросталь
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки ХК «Мотор» Заволжье
Игроки ХК «Южный Урал»
Игроки ХК «Олимпия» Кирово-Чепецк
Игроки ХК ТХК
Игроки ХК «Брест»
Игроки ХК «Ижсталь»
Игроки ХК «Белгород»